Zederbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Emmerich Zederbauer (1877–1950), österreichischer Professor für Obst- und Gartenbau, Rektor der Hochschule für Bodenkultur Wien
 Ernest Zederbauer (* 1947), österreichischer Autor